Ailton Rios é um Músico e Professor de Música.

1 - Início dos anos 90 começa os estudos de Harmônica (GAITA), Gaita Cromática com Walter Jorge. Estuda ainda Cromática com Benê e Ivo (da Orquestra Paulista de Gaitas) em 1994/95, e com Clayber de Sousa em 2003; Gaita Diatônica o início foi com Marcos Nakamori e depois com Flávio Vajman ambos nos anos de 1994/95. Em 1999 começa os estudos de Flauta Doce com Walter Egéa no Espaço Cultural Ad Libitum, depois na Oficina Cultural “Raul Seixas” do Tatuapé com Douglas Cavalcanti em 2000, Rui Cipelli em 2001 e Projeto Sopro Novo da Yamaha na Faculdade Teológica Batista com Selma Garde em 2006. Em 2001 inicia os estudos de Viola Caipira com Rui Torneze na antiga ULM – Universidade Livre de Música Tom Jobim (Hoje EMESP – Escola de Música de São Paulo Tom Jobim). E Oficina Cultural “Amacio Mazzaropi” do Brás em 2004 e Oficina Cultural “Alfredo Volpi” de Itaquera em 2005 com Léo de Lima e 2012 com Alex Faria.

2 - Integra a Orquestra Paulista de Gaitas nos anos de 1994/1995, forma o Guiriô Blues em 04/96 banda de Blues Acústico (extinta), forma Os Harmônicos em 2007 trio de gaitas (já deixou o grupo), atualmente integra o Balaio Urbano em 03/2002 banda que une a Música Caipira e Nordestina com o Blues  a Orquestra Paulistana de Viola Caipira desde 2001 e o Furlan,  Pitee &  Rios-TRIO desde 09/2012.

3 - Dedica-se em música ao estudo de: Pedagogia, Gaita, Flauta-Doce, Viola Caipira, Violão Canto, Teoria Musical, Harmonia e Percepção Musical.

4 - Leciona Gaita desde 1994, Flauta-Doce desde 1999 e Teoria Musical desde 2000, em Conservatórios e Escolas de Música, desenvolve também projetos com o MEC-Ministério da Cultura (FUNARTE), Secretarias Estadual e Municipal de Cultura (FEBEM/SP (hoje Fundação Casa), Oficinas, Casas e Reservatórios Culturais), SESC/SP, Faculdade de Belas Artes e Faculdade Maria Montessori, ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, Faculdades Ipiranga, Centro universitário Claretiano, além de Aulas Particulares.

5 - Com Gaita 2 (dois) trabalhos lançados em vídeo (vídeo aulas-home vídeo), em 1998 e 1999 além de participação em CDs. Com Viola Caipira junto com a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, participou dos 5 (cinco) CDS: 2002/2008/2009/2011/2012, e nos 2 (dois) DVDS: 2005/2009, nos CDS 2001 e 2012 (nesses viola e Gaita).

6 - Além de Workshops, Palestras, Shows individuais e com Banda, participa e produz shows para difusão dos instrumentos: Gaita, Flauta-Doce e Viola Caipira.

Músicos do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo